Groningen – miasto w Holandii
 Groningen – prowincja Holandii
 Gröningen – miasto w Niemczech
 Groningen – miasto w Surinamie
 zob. Groninger – rasa konia domowego